Die Kurzbezeichnung Freiheitspreis wird für folgende Auszeichnungen verwendet:

Deutschsprachige Länder

Deutschland 
 Konrad-Adenauer-Freiheitspreis der Deutschland-Stiftung
 Freiheitspreis der Stiftung Demokratie und Marktwirtschaft
 Freiheitspreis der Irren-Offensive
 Deutsch-Türkischer Freiheitspreis
 Memminger Freiheitspreis 1525
 Freiheitspreis der Freien Universität Berlin
 Reemtsma Liberty Award der Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
 Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung
 Bürgerbewegung Pax Europa#Hiltrud-Schröter-Freiheitspreis
 Freiheitspreis der Deutschen National-Zeitung
 Hiltrud Schröter Freiheitspreis der Bürgerbewegung Pax Europa
 Brandenburger Freiheitspreis des Domstifts Brandenburg
 Freiheitspreis der Medien des Ludwig-Erhard-Gipfels

Schweiz 
 Berner Freiheitspreis
 Freiheitspreis der Max Schmidheiny Stiftung an der Universität St. Gallen

Europa 

 Andrei Sacharow Freiheitspreis des „Norwegischen Helsinki-Komitees“
 International Religious Freedom Award in Finnland
 litauischer Internationaler Friedens- und Freiheitspreis
 litauischer Poulio Lauricen-Freiheitspreis
 Freiheitspreis Litauens
 Freiheitspreis der dänischen „Poul Lauritzen Stiftung“
 Freiheitspreis der dänischen politischen Stiftung Centre for Political Studies (CEPOS)
 Pundik-Freiheitspreis der dänischen Zeitung „Politiken“
 Freiheitspreis der dänischen Venstre-Partei
 Freiheitspreis „Encina de la Libertad“ der Jugendorganisation Nuevas Generaciones der konservativen spanischen Partido Popular (PP) in der autonomen Gemeinschaft Extremadura
 Freiheitspreis (Prijs voor de Vrijheid) der flämischen liberalen Denkfabrik Nova Civitas
 Freiheitspreis des liberalen internationalen Weltverbandes der liberalen Parteien (P-LIB)
 Freiheitspreis (Prix de la Liberté) des französischen P.E.N.-Clubs
 Freiheitspreis der tschechischen Hauptstadt Prag
 Freiheitspreis des Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary
 Slowenischer Freiheitspreis
 Sloboda-Freiheitspreis des Internationalen Friedenszentrums Sarajevo

Amerika 
 Medal of Freedom (1945), eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten und direkte Vorgängerin der Presidential Medal of Freedom
 Presidential Medal of Freedom (Freiheitsmedaille des Präsidenten), eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika
 Templeton Freedom Award des Atlas Network
 Walter Judd Freedom Award, benannt nach Walter Henry Judd
 Freiheitspreis der Denkfabrik Atlantic Council in Washington, D.C.
 Shahbaz-Bhatti-Freiheitspreis der Weltweiten Evangelischen Allianz

Afrika 
 Oliver Tambo/Johnny Makatini Freiheitspreis in Südafrika

Asien 
 Asiatischer Freiheitspreis für Literatur ()

Siehe auch 
 Freedom of Speech Award (Preis für Redefreiheit) der Deutschen Welle
 Publikationsfreiheitspreis der Internationalen Verleger-Union
 IPI Free Media Pioneer Award des International Press Institute
 50 „Helden der Pressefreiheit“ (World Press Freedom Hero), die das International Press Institute benennt

Freiheitspreis
Liberalismus